Sarık est un nom commun et un nom propre turcs qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
Sarık est un mot turc qui signifie « turban ».

Toponyme 

 , village turc du district central de la province de Afyonkarahisar.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de sarık, qui signifie « vendeur de tubas ».
 , patronyme turc composé de sarık, qui signifie « fils du vendeur de turbans ».